Kukułka signifie coucou en polonais et peut faire référence à :

Patronymes  
  (1929–2004), politologue et diplomate polonais.
  (né en 1959), prêtre catholique polonais.

Toponymes  
En Pologne :
 , village de Sieraków,
 Kukułka, village de la gmina de Mycielin.

Divers 
 Le Kukułka, un monomoteur, monoplace polonais de construction amateur.